«Ослик» () — американский рождественский рисованный мультфильм 1978 года, снятый режиссёром Доном Блутом на студии Walt Disney Productions. Мировая премьера состоялась в США 16 декабря 1978 года, вместе с повторным показом «Пиноккио». Мультфильм основан на одноимённой книге Чарльза Тэйзвелла, написанной в 1947 году.

Сюжет 
Мультфильм повествует о маленьком мальчике и о его дружбе с осликом по кличке Малыш. Малыш уже старый, и не может помогать в хозяйстве, поэтому отец говорит мальчику, что осла нужна продать. Мальчик с грустью соглашается, но обещает найти Малышу хорошего хозяина. Все потешаются над осликом, говоря что он слаб и тощ, и никто не хочет его покупать. Но тут к мальчику приходит человек, который говорит, что ему нужен осёл, чтобы довезти его с женой в Вифлеем. Мальчик соглашается и прощается с другом, наблюдая, как человек уезжает на осле, а на небе загорается яркая звезда…

Роли озвучивали 
 Шон Маршалл — мальчик
 Олан Соул — отец мальчика
 Уильям Вудсон — кожевник
 Хэл Смит — торговец
 Джо Хиггинс — стражник
 Гордон Джамп — Иосиф Обручник
 Турл Равенскрофт (не указан в титрах) — горшечник
 Кен Сэнсом (не указан в титрах) — пекарь

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Диснеевские мультфильмы
Рождественские мультфильмы
Мультфильмы Дона Блута
Мультфильмы о детях
Мультфильмы о животных
Осёл в кинематографе
Короткометражные мультфильмы США
Семейные фильмы США
Рисованные мультфильмы США 1978 года
Короткометражные мультфильмы 1970-х годов